Osoby o tym nazwisku:
 Dominika Kurdziel – polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, producentka muzyczna, reżyser
 Roman Kurdziel – polski inżynier elektryk